Шпаки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шпаки — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Шпаки — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Шпаки — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Латвия 
 Шпаки — посёлок в Силаянской волости Риебиньского края.

Польша 
 Шпаки — посёлок в Лосицком повяте Мазовецкого воеводства.

Россия 
 Шпаки — село в Старополтавском районе Волгоградской области.
 Шпаки — деревня в Смоленском районе Смоленской области.

Украина 
 Шпаки — село в Бродовском районе Львовской области.